Головнин — русская фамилия, образованная от прозвища Головня.

Известные носители 
 Головнин, Александр Васильевич (1821—1886) — статс-секретарь, действительный тайный советник времён царствования Александра II.
 
 Головнин, Иван Васильевич (1922—1995) — советский японист, профессор МГУ, автор учебника японского языка, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук.
 Головнин, Игорь Стефанович (1926—2018) — д. т. н., профессор.
 Головнин, Михаил Юрьевич (род. 1978) — российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Головнин, Николай Викулович (1797—1850) — начальник Иркутского адмиралтейства (1832—1843), контр-адмирал.

См. также 
 Головин (Аляска)
 Вулкан Головнина

Примечания